

Letteratura
 Phileas Fogg – protagonista del romanzo d'avventura Il giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne

Persone
 Kyle Fogg – cestista statunitense
 Mieczysław Fogg – baritono polacco
 William Fogg Osgood – matematico statunitense
 William Perry Fogg – avventuriero e autore statunitense